Termenul Prefăcătorie se poate referi la:
 Ficțiune
 Fabulă
 Înșelătoria
 Simulare
 Aparență

Vezi și 
 Ipocrizie